Une opération coup de poing est une expression française désignant, dans la police, une opération ciblée brève et dissuasive destinée à surprendre et empêcher toutes réactions adverses.

Opération Coup de Poing peut également désigner :

Musique 

 Brigadier Sabari, également connue sous le titre Opération Coup de Poing, une chanson de Alpha Blondy, en 1982,

 Opération Coup de Poing, une mixtape de rap, en 1997.

Homonymie
Homonymie de titre